Szczyty:
 Dzicza Góra (Rudawy Janowickie)
 Dzicza Góra (Masyw Śnieżnika)